Lestoidea är ett släkte av trollsländor. Lestoidea ingår i familjen Lestoideidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Lestoidea (Lestoideidae)